Plaats in Indonesië
 Kepoh (Toboali), een plaats in het bestuurlijke gebied Bangka Selatan in de provincie Banka-Billiton
 Kepoh (Wedarijaksa ), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java
 Kepoh (Jati), een plaats in het bestuurlijke gebied Blora in de provincie Midden-Java
 Kepoh (Sambi), een plaats in het bestuurlijke gebied Boyolali in de provincie Midden-Java